Malcolm Wilson kan syfta på
 Malcolm Wilson, före detta guvernör i New York
 Malcolm Wilson, före detta rallyförare, som numera är teamchef för M-Sport.